Списък на хазарските царе

Хазарски царе

Хазарски каганат (Ашина династия) 
виж също: Ашина и Тюркски хаганат, гоктюрки.

618 – 650

650 – 680-е 
 Калга (Khalga), fl. средата на 660-е
 Кабан (Kaban), fl. края на 660-е

690 – 715 
 c. 690-715 Бузир Главан или Ибузир Главан (Busir, Ibuzir Glavan)

Бузир Главан - сестра му Теодора (баптиското ѝ име) се омъжва за Юстиниан II и двамата имат син Тиберий (* 704, + 11 декември 711).

720 – 732 

Бихар е баща на Чичак, първата съпруга на император Константин V Копроним и майка на Лъв IV Хазарски

730-e – 840-e

861 –

Хазари Каган Бек (Beks)

Буланид династия (Bulanid) 

 fl. c. 740 Булан / Сабриел (Bulan / Sabriel)
 c. 786-809 Обадия (Obadiah)
 Хезекия (Hezekiah)
 Манасех I (Manasseh I)
 Ханука (Hanukkah, Chanukkah)
 Исак (Isaac)
 Зебулун (Zebulun)
 Манасех II (Manasseh II)
 Низи (Nisi)
 fl. c. 900 Аарон I (Aaron I)
 Менахем (Menahem)
 880-е-900-е, fl. c. 920 Бениамин или Вениамин (Benjamin)
 края на 920-e-940 Аарон II (Aaron II)
 930-е – 960-е; fl. 940-965 Йосиф (Joseph; Йосеф)

Последните хазарски царе 
969 г. Светослав I от Киев (Sviatoslav I of Kiev; Atil, Itil) завладява Хазарския каганат
 c. 986-988 Давид (David of Taman)
 ? -1016 Георгий Цул (в Керч) (Georgius Tzul)

Източници 
 Artamonov, Mikhail. Istoriya Khazar. Leningrad, 1962.
 Brook, K.A. The Jews of Khazaria. 2nd ed. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2006.
 Christian, David. A History of Russia, Mongolia and Central Asia. Blackwell, 1999.
 Golden, Peter Benjamin. Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Harrasowitz, 1992.
 Golden, Peter Benjamin. Nomads and Sedentary Societies in Medieval Eurasia. Washington, D.C.: American Historical Society, 1998.
 Klyashtorny, S.G. and T.I. Sultanov. Kazakhstan. Alma-Ata, 1992.
 Mango, C. & R. Scott (trans.), The Chronicle of Theophanes Confessor, Oxford University Press, 1997.

!